Ужинец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ужинец — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Ужинец — посёлок, Навлинский район, Брянская область

Украина 
 Ужинец — село в Млиновском районе Ровненской области.